Корякін Іван Сергійович (1896—1969) — радянський гігієніст; доктор медичних наук, професор. Заслужений діяч науки Казахської РСР.
 Корякін Костянтин Григорович (1912 — ?) — штукатур, Герой Соціалістичної Праці (1958).
 Корякін Микола Дорофійович (1922—1972) — старший сержант РА, повний кавалер ордена Слави.
 Корякін Михайло Михайлович (1850—1897) — російський оперний співак (бас), соліст петербурзького Маріїнського театру.
 Корякін Павло Іванович (* 2000) — український футболіст, півзахисник херсонського «Кристалу».
 Корякін Павло Олексійович (1918—1983) — старший сержант РА, повний кавалер ордена Слави.

Див. також 
 Карякін